ДОТ (розшифровується як довготривала оборонна точка чи ) — довгочасна вогнева точка (фортифікаційна споруда).
 ДОТ — скорочення від «дитячий оздоровчий табір»
 Дот-4 — радянська казематна артилерійська система.
 «Дот» — історичний україно-російський фільм 2009 року.